Met Verdrag van Versailles verwijst men meestal naar het vredesverdrag uit 1919, een van de vijf vredesverdragen die na afloop van de Eerste Wereldoorlog werden getekend.

Andere betekenissen van Verdrag van Versailles of Vrede van Versailles:
 Eerste Verdrag van Versailles (1756), op 1 mei, vestigde tussen Frankrijk en Oostenrijk een verdedigende onzijdigheid
 Tweede Verdrag van Versailles (1757), op 1 mei, veranderde het eerste in een uitdrukkelijk bondgenootschap
 Derde Verdrag van Versailles (1758) herriep de overeenkomst België als aparte staat over te dragen
 Verdrag van Versailles (1768), waarmee Genua het eiland Corsica overdroeg aan Frankrijk
 Vrede van Parijs (1783), dat het einde van de vijandigheden tussen de Frans-Spaanse Alliantie en Engeland en het einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog betekende